Bistum Haarlem ist

 der Name des altkatholischen Bistums Haarlem; siehe Bistum Haarlem (altkatholisch)
 der Name des römisch-katholischen Bistums Haarlem-Amsterdam bis 2009